Nikołaj Abramow (1897–1964) – radziecki kontradmirał
 Nikołaj Abramow (1908–1977) – radziecki scenarzysta
 Nikołaj Abramow (1950–2005) – radziecki piłkarz i trener